Volumenwelle steht für
 eine Dauerwelle der Haare
 eine Welle im Inneren eines Festkörpers, im Gegensatz zu Oberflächenwellen
 den zeitabhängigen Blutstrom, siehe Puls